Horhausen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Horhausen (Westerwald) – kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Horhausen, Lahn – kommun i Rhein-Lahn-Kreis i Rheinland-Pfalz,